Peltola est un nom très courant en Finlande :

Toponyme 
 Peltola, village à Alahärmä
 Peltola, village à Joutsa
 Peltola, quartier de Järvenpää
 Peltola, village à Salo
 Peltola, village à Lappajärvi
 Peltola, quartier de  Lappeenranta
 Peltola, village à  Maaninka
 Peltola, village à Orimattila
 Peltola, quartier de  Oulu
 Peltola, quartier de  Turku
 Peltola, quartier de Vantaa

Patronyme 
 Aki Peltola (né en 1986), 
 Antti Peltola (né en  1988), un acteur
 Asko Peltola (né en 1957), directeur provincial
 Eero Peltola (né en  1938), physicien, mathématicien, professeur
 Eveliina Peltola (née en 1977), sportive
 Erkki Peltola (1906-1993), biochimiste
 Frans Peltola (né en 1893), lieutenant-colonel
 Heikki Peltola (né en 1943), professeur de médecine
  Heikki Peltola (né en 1952), conférencier et écrivain

 Heli Peltola (née en 1965), professeur de gestion forestière
  Hermanni Peltola, producteur de musique
 Ilari Peltola, chanteur de rock et parolier
 Juha Peltola (né en 1975), orienteur
 Juhani Peltola (né en 1945), joueur de hockey sur glace
 Jukka Peltola (né en 1987), joueur de hockey sur glace
 Katarina Peltola (1804-1870), institutrice
 Kati Peltola (né en 1940), politicien
 Lauha Peltola (né en 1930), prêtre, conférencier et auteur de manuels scolaires
 Leena Peltola (anciennement Savolainen, née  Wallenius, 1921-2008), artiste
 Liisa Peltola (née en 1951), orienteuse

 Markku Peltola (1956-2007), acteur et musicien
 Mike Peltola (né en 1974), footballeur
  Mikko Peltola (né en 1974), animateur et journaliste de radio
  Mikko Peltola, rédacteur en chef
  Mikko Peltola (né en 1969), joueur de hockey
  Mikko Peltola (né en 1944), joueur de baseball
 Niilo Peltola (1915-2008), professeur de philologie anglaise
 Niko Peltola (né en 1990), joueur de hockey sur glace
 Orvokki Peltola (née en 1919), écrivain 
  Oskar Peltola, capitaine de hockey sur glace
 Pekka Peltola (né en 1965), joueur de hockey sur glace
  Pekka Peltola (née en 1941) journaliste
 Pentti Peltola (né en 1918), professeur de pharmacologie
 Pirjo Peltola] (né en 1961), tireur à la carabine
 Reijo Peltola (1930-2016), conférencier, auteur de manuels scolaires
 Santeri Peltola (né en 1993), footballeur
 Seppo Peltola] (né en 1956), sauteur en hauteur
 Sirkku Peltola (né en 1960), dramaturge
 Sulevi Peltola (B. 1946), acteur
  Timo Peltola (né en 1946), dirigeant d'entreprise
  Timo Peltola (né en 1972), judoka 
  Timo Peltola (né en 1978), footballeur 
  Timo Peltola, nageur
 Vesa-Matti Peltola (né en 1967), expert sportif
 Ville-Joonas Peltola (né en 1985), joueur de hockey sur glace
 Waltteri Peltola (né en 1996), footballeur